Rotta kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Rotta, Emilia-Romagna – ort, Emilia-Romagna, Forlì-Cesena, 
 Rotta, Lombardiet – ort, Lombardiet, Provincia di Pavia,

Tyskland 

 Rotta, Kemberg – ort, Kemberg, Sachsen-Anhalt,